Szlávik János (1947) közgazdász, egyetemi tanár
 Szlávik János infektológus